Pursch ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Pursch, eigentlicher Name von Frederick Traugott Pursh (1774–1820), deutsch-kanadischer Botaniker und Gärtner
 Günter Pursch (* 1947), deutscher Journalist und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Bursch